Юрий Иванович Заславский (; род. 6 марта 1982 года, Хмельницкий) — украинский предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил экономический факультет , юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Учился в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (изучал государственное управление).

Заславский является директором ООО «Макрус ЛТД».

Политическая деятельность 
Он был кандидатом в депутаты .

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 118 в списке. На время выборов: директор ООО «Макрус ЛТД», член партии «Слуга народа». Проживает в городе Хмельницком.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники вузов Хмельницкого
Выпускники Львовского университета
Выпускники Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва